Tripora peut faire référence à :
 Tripora, une plante de la famille des Lamiaceae
 Tripora, une localité du Burkina Faso